Il singolare del torneo di tennis Sekisho Challenge Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nao Hibino che ha battuto in finale Erika Sema 6-4, 7-62.

Teste di serie 

 Storm Sanders (primo turno)
 Erika Sema (finale)
 Eri Hozumi (primo turno)
 Junri Namigata (primo turno)

 Monique Adamczak (primo turno)
 Misa Eguchi (primo turno)
 Mari Tanaka (secondo turno)
 Miharu Imanishi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sekisho Challenge Open 2013